Меновщиков — русская фамилия.

Известные носители:
 Меновщиков, Георгий Алексеевич (1911—1991) — советский языковед, фольклорист, доктор филологических наук.

 Меновщикова, Нина Ивановна (род. 1934) — советская российская балерина, балетмейстер, балетный педагог, народная артистка СССР.